El manga i anime de Naruto, Sasuke Uchiha és un ninja genin de 12 anys al que no li agrada cap persona ni res en especial, no té aficions. Les seves tècniques preferides són el cop del lleó i les tècniques de foc. El seu objectiu és perseguir al seu germà Itachi Uchiha per venjar el seu clan.

És descendent del clan Uchiha i el més popular dels estudiants gràcies al seu talent especial per les tècniques ninja combinat amb el sharingan típic del seu clan que li permet copiar qualsevol tècnica que vegi.

Altres dades 
 Vila: Konoha.
 Edat: 12 anys al començar, 15 anys a la segona (Naruto Shippudden).
 Data de Naixement: 23 de juliol
 Altura: 1,53 m a la primera part
 Pes: 43,5 kg a la primera part
 Grup sanguini: AB
 Grau ninja: Genin.
 Professor: Kakashi i Orochimaru
 Li agrada: Lluitar i poca cosa més.
 Odia: Quasi tot.
 Objectius: Matar al seu germà Itachi Uchiha.
 Grup: Va al Grup 7 del sensei (o mestre) Kakashi, els seus companys d'equip són en Naruto i la Sakura

Personatges de Naruto